Il doppio del torneo di tennis Washington Star International 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Ray Ruffels 7-6, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1971